Трэгер — это специальное устройство, навешиваемое на заднюю внешнюю стенку автодома или жилого прицепа для перевозки двухколёсного транспорта во время путешествия. С помощью специальных ремней и вертикальной стойки, велосипеды или мотороллеры легко фиксируются и снимаются с трэгера.
Материал, из которого изготавливается трэгер, как правило, алюминий. При собственной массе около 37 килограмм, он может удерживать груз до 200 килограммов. Основой для крепежа трэгера является шасси автодома, монтаж и демонтаж прост и доступен и для неподготовленного человека.
Трэгеры, как устройства для транспортировки, одобрены Европейским Сообществом

Ссылки 
 Журнал Автокемпер 

Автомобильные аксессуары
Туристское снаряжение